Blanquefort (Gers)
 Blanquefort (Gironde)
ook:
Blanquefort-sur-Briolance,  Lot-et-Garonne